«Chorra» puede referirse a:
 Chorra, como sinónimo de pene.
 Chorra, como lunfardo sinónimo de ladrona.
 Chorra, tango compuesto por Enrique Santos Discépolo.